Okręty US Navy o nazwie USS „Medusa”

 Pierwszy USS „Medusa” był jednowieżowym monitorem „Nantucket”, który został przemianowany na „Medusa” 15 czerwca 1869 roku i powrócił do swojej pierwotnej nazwy 10 sierpnia 1869 roku.
 Drugi USS „Medusa” (AR-1) był okrętem remontowym floty. Zwodowany 16 kwietnia 1923 roku i sprzedany na złom 24 sierpnia 1950 roku.

Medusa